CI 555, circuito integrado criado em 1971 e amplamente utilizado
 Kamen Rider 555, série japonesa de televisão
Ou ainda:
5:55 - um álbum

Em cronologia 
 555 a.C., ano no calendário Gregoriano
 555, ano no calendário Gregoriano

Em astronomia 
 NGC 555, galáxia espiral localizada na direcção da constelação de Cetus
 555 Norma (asteróide 555), asteróide do cinturão principal

Em transportes 
 A 555, autoestrada (Bundesautobahn) da Alemanha
 PR-555, rodovia brasileira do estado do Paraná
 USS LST-555, navio de guerra estadunidense da classe LST

Marcas 
 State Express 555, marca de cigarros

0555